Kiss András (1808–1878) gimnáziumi tanár
 Kiss András (1922–2013) romániai magyar levéltáros, jogtörténész, történész
 Kiss András (1940-) Ybl-díjas építész
 Kiss András (1941–2013) hegedűművész
 Kiss András (1950) romániai magyar költő, biológus, természettudományi szakíró
 Kiss András (1985) operaénekes (bariton), operanagykövet

Hasonló nevűek
 Kiss Nagy András (1930–1997) szobrász, éremművész